Bosznia-Hercegovina
Stražbenica falu Banovići községben, Tuzlai kantonban
Stražbenica falu Kupres községben, a Livnói kantonban

 Horvátország
Stražbenica, falu Petrinya községben, Sziszek-Monoszló megyében